Станчешти има више значења:

 Станчешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Станчешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Станчешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији